Plymouth ist der Name folgender Orte:

 Plymouth, eine Stadt im Süden Englands, nach der alle gleichnamigen Orte benannt sind
 Plymouth (Montserrat), die 1997 verlassene Hauptstadt der britischen Kronkolonie Montserrat
 Plymouth Colony, eine englische Kolonie in Massachusetts von 1620 bis 1691
 Plymouth (Tobago), ein Ort auf der Karibikinsel Tobago

in den Vereinigten Staaten:
 Plymouth (Connecticut)
 Plymouth (Florida)
 Plymouth (Illinois)
 Plymouth (Indiana)
 Plymouth (Iowa)
 Plymouth (Kalifornien)
 Plymouth (Maine)
 Plymouth (Massachusetts), der Landungsort der Mayflower
 Plymouth (Michigan)
 Plymouth (Minnesota)
 Plymouth (Mississippi)
 Plymouth (Nebraska)
 Plymouth (New Hampshire)
 Plymouth (New York)
 Plymouth (North Carolina)
 Plymouth (Ohio)
 Plymouth (Pennsylvania)
 Plymouth (Utah)
 Plymouth (Vermont)
 Plymouth (Wisconsin), im Sheboygan County
 Plymouth (Town, Juneau County), Town(ship) in Wisconsin
 Plymouth (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin
 Plymouth (Town, Sheboygan County), Town(ship) in Wisconsin
 Plymouth Center (Ohio)
 Plymouth Junction (Iowa)
 Plymouth Junction (Pennsylvania)
 Plymouth Meeting (Pennsylvania)
 Plymouth Park (Virginia)
 Plymouth Union (Vermont)
 Plymouth Village (Kentucky)
 Plymouth County (Iowa), Verwaltungseinheit
 Plymouth County (Massachusetts), Verwaltungseinheit

Sonstiges:
 Plymouth (Automarke), eine ehemalige Automarke des Chrysler-Konzerns
 Plymouth Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1909–1915)
 Plymouth Argyle, ein englischer Fußballclub
 Plymouth Rocks, eine Hühnerrasse
 Plymouth Gin, ein alkoholisches Getränk, siehe Plymouth Gin Distillery
 Plymouth Locomotive Works, ein Hersteller von Lokomotiven
 Plymouth Brethren, eine alternative Bezeichnung für die Brüderbewegung
 Plymouth (Software), ein graphischer Bootsplash der Fedora-Linux-Distribution

Siehe auch:
 Mount Plymouth, Ortschaft in Florida, Vereinigte Staaten
 Mount Plymouth (Südliche Shetlandinseln), Berg auf Greenwich Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 New Plymouth (Begriffsklärung)